Craggy Island kan syfta på följande platser:

 Escarpado – en ö i Antarktis

Australien 

 Craggy Island (ö i Australien), Tasmanien, 

Robotskapade Australienförgreningar